Титовка — многозначный термин:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Титовка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Титовка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.

Россия 
 Титовка — село в Егорьевском районе Алтайского края.
 Титовка — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Титовка — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Титовка — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Титовка — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Титовка — село в Почепском районе Брянской области.
 Титовка — железнодорожная станция (населённый пункт) в Печенгском районе Мурманской области.
 Титовка — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Титовка — слобода в Миллеровском районе Ростовской области.
 Титовка — деревня в Кошкинском районе Самарской области.
 Титовка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Титовка — село в Сосновском районе Тамбовской области.
 Титовка — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Титовка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

Водоёмы 
 Титовка — река в Минской области Белоруссии, приток Свислочи.
 Титовка — река в Московской и Смоленской областях России, впадает в Яузское водохранилище.
 Титовка — река в Мурманской области России, впадает в Баренцево море.
 Титовка — залив Баренцева моря в Мурманской области России.

Фамилия 
 Титовка, Сергей Алексеевич (1919—1941) — лётчик, Герой Советского Союза.

Прочее 
 Титовка — головной убор, пилотка югославских партизан-антифашистов, впоследствии входивший в униформу Югославской народной армии и Союза пионеров Югославии.

См. также 
 Титов
 Большая Титовка